Bundestagswahlkreis Berlin steht für folgende Wahlkreise in Berlin:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg
 Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg – Wilmersdorf
 Bundestagswahlkreis Berlin-Friedrichshain
 Bundestagswahlkreis Berlin-Kreuzberg
 Bundestagswahlkreis Berlin-Köpenick
 Bundestagswahlkreis Berlin-Lichtenberg (Begriffsklärung)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Marzahn – Hellersdorf
 Bundestagswahlkreis Berlin-Mitte
 Bundestagswahlkreis Berlin-Neukölln
 Bundestagswahlkreis Berlin-Pankow
 Bundestagswahlkreis Berlin-Prenzlauer Berg
 Bundestagswahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
 Bundestagswahlkreis Berlin-Steglitz – Zehlendorf
 Bundestagswahlkreis Berlin-Tempelhof – Schöneberg
 Bundestagswahlkreis Berlin-Treptow